

Persone 
 Britt, ipocoristico scandinavo del nome proprio di persona Brigida
 B.J. Britt (1982) – attore statunitense
 Justin Britt (1991) – giocatore di football americano statunitense 
 King Britt (1968) – disc-jockey statunitense
 Kenny Britt (1988) – giocatore di football americano statunitense
 May Britt, pseudonimo di Maybritt Wilkens (1933) – attrice svedese
 Michael Britt (1960) – ex cestista statunitense
 Tyrone Britt (1944) – ex cestista statunitense
 Wayman Britt (1952) – ex cestista statunitense

Personaggi immaginari 
 Edie Britt, comunemente chiamata Edie – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Geografia

Britt, città della Contea di Hancock in Iowa
 Britt, area non incorporata del Minnesota

Britt, comunità dell'Ontario